Рика́рду Жезу́с да Си́лва (; 16 мая 1985, Кампинас) — бразильский футболист, нападающий. В прошлом — нападающий московского ЦСКА и нальчикского «Спартака».

Карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Интернасьонал» (Порту-Алегри). Сезон 2007 года провёл за «Спартак-Нальчик», забив в 30 матчах 7 голов. 3 декабря 2007 года заключил пятилетний контракт с московским ЦСКА. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. За ЦСКА дебютировал 15 марта 2008 года в матче против ярославского «Шинника», выйдя на замену на 46-й минуте игры. Первый гол за ЦСКА забил 6 августа 2008 года в матче 1/16 финала Кубка России против владимирского «Торпедо». Первый гол в чемпионате забил 1 августа 2009 в гостевом матче против «Томи». Всего за ЦСКА провёл 19 матчей, в которых забил 2 гола. 3 января 2010 года, несмотря на интерес к нему многих итальянских клубов, был отдан в аренду греческому клубу «Лариса» сроком на 6 месяцев. За это время стал одним из лидеров команды, и руководство клуба пыталось выкупить контракт бразильца. Однако все попытки греков закончились неудачей. 27 августа 2010 года был заявлен до конца сезона за «Спартак-Нальчик».

3 января в 2011 году был отдан в аренду бразильскому клубу Серии B «Понте-Прета».

В середине января 2012 года был отдан в аренду новичку бразильской Серии А, клубу «Португеза Деспортос».

21 января 2014 года футболист подписал контракт с мексиканским клубом «Гальос Бланкос де Керетаро».

Достижения 
 Обладатель Кубка Либертадорес: 2006
 Серебряный призёр чемпионата России: 2008
 Обладатель Кубка России (2): 2007/08, 2008/09
 Лучший бомбардир чемпионата штата Гояс: 2013 (12 голов)
 Победитель Первого дивизиона Таиланда: 2016

Интересные факты 
 Рикарду является единственным бразильцем, попавшим в ЦСКА транзитом через другой российский клуб.
 Сносно говорит по-русски.

Статистика выступлений за ЦСКА 

По состоянию на январь 2010 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте tombense.com.br 
 Профиль на сайте gazeta.ru 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Лариса»
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Форталеза»
Игроки ФК «Жувентуде»
Игроки ФК «Томбенсе»